Жистин Енен је други пут освојила турнир. У финалу је победила Светлану Кузњецову резултатом 6:1, 6:3.

Носиоци 

  Жистин Енен (победница)
  Марија Шарапова (треће коло)
  Јелена Јанковић (четвртфинале)
  Светлана Кузњецова (финале)
  Ана Ивановић (четврто коло)
  Ана Чакветадзе (полуфинале)
  Нађа Петрова (треће коло)
  Серена Вилијамс (четвртфинале)
  Данијела Хантухова (прво коло)
  Марион Бартоли (четврто коло)
  Пати Шнидер (треће коло)
  Винус Вилијамс (полуфинале)
  Никол Вајдишова (треће коло)
  Јелена Дементјева (треће коло)
  Динара Сафина  (четврто коло)
  Мартина Хингис ''(треће коло)

 Татјана Головин (прво коло)
 Шахар Пер (четвртфинале)
<li> Сибил Бамер (четврто коло)
 Луција Шафаржова (треће коло)
 Аљона Бондаренко (треће коло)
 Катарина Среботник (друго коло)
 Татјана Гарбин (прво коло)
 Франческа Скјавоне (друго коло)
 Мара Сантанђело (прво коло)
 Сања Мирза (треће коло)
 Вера Звонарјова (треће коло)
 Ај Сугијама (друго коло)
 Саманта Стосур (прво коло)
 Агњешка Радвањска (четврто коло)
 Анабел Медина Гаригес (треће коло)
 Михаела Крајичек (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2007.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно